Списак народних хероја чије презиме почиње на слово Ђ, за остале народне хероје погледајте Списак народних хероја:

 Ђуро Ђапић (1920–1943) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године.
 Стипе Ђерек (1912–1942) за народног хероја проглашен 27. јула 1953. године.
 Алекса Ђилас Бећо (1906–1941) за народног хероја проглашен 5. јула 1951. године.
 Милован Ђилас (1911–1995) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године. 
 Данило Ђокић (1909–1941) за народног хероја проглашен 6. новембра 1942. године.
 Бранко Ђоновић (1916–1944) за народног хероја проглашен 30. априла 1946. године. 
 Владимир Ђорђевић (1905–1941) за народног хероја проглашен 9. октобра 1945. године.  
 Драгослав Ђорђевић Гоша (1919–1949) за народног хероја проглашен 26. новембра 1955. године.
 Драгутин Ђорђевић Алија (1920–2008) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.
 Стеван Ђорђевић Новак (1919–1943) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.
 Вуксан Ђукић (1916–1943) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.
 Драго Ђукић (1920–1981) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.
 Пане Ђукић Лимар (1922–1952) Орденом народног хероја одликован 20. децембра 1951. године.
 Шћепан Ђукић (1914–1942) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Радомир Ђуракић (1920–1943) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.
 Владан Ђурановић (1924–1944) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.
 Војин Ђурашиновић (1919–1982) Орденом народног хероја одликован 20. децембра 1951. године.
 Васо Ђурђевић Турчин (1923–1944) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године.
 Живан Ђурђевић (1891–1943) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.
 Желимир Ђурић Жељо (1919–1941) за народног хероја проглашен 14. децембра 1949. године.
 Михаило Ђурић (1917–1942) за народног хероја проглашен 9. септембра 1942. године. 
 Блажо Ђуричић (1914–1991) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.
 Бошко Ђуричковић (1914–2003) Орденом народног хероја одликован 10. јула 1952. године. 
 Никола Ђурковић (1908–1943) за народног хероја проглашен 11. јула 1945. године.
 Василије Ђ. Ђуровић Вако (1915–1943) за народног хероја проглашен 11. јула 1945. године.
 Василије С. Ђуровић Жарки (1921–1944) за народног хероја проглашен 6. јула 1953. године.
 Веселин Ђуровић (1924–1943) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.
 Видоје Ђуровић (1912–1942) за народног хероја проглашен 5. јула 1952. године.
 Марко Ђуровић (1920–1943) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године.
 Милинко Ђуровић (1915–1988) Орденом народног хероја одликован 10. јула 1952. године.
 Милисав Ђуровић (1914–1944) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године.

Напомене

Референце

Литература